Anna Häfele (ur. 26 czerwca 1989 w Bad Arolsen) – niemiecka skoczkini narciarska. Ósma zawodniczka Mistrzostw Świata 2009 w Libercu. Wicemistrzyni świata juniorek z 2009.

3 grudnia 2011 zadebiutowała w Pucharze Świata, zajmując 16. miejsce, jednocześnie zdobywając pierwsze punkty w PŚ.

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów Letniego Pucharu Kontynentalnego 
  Bischofsgrün – 15 sierpnia 2010 (3. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Przypisy

Bibliografia 
 Profil na stronie fis-ski.com 
 

Niemieckie skoczkinie narciarskie
Urodzeni w 1989